El Campionat Mundial de Ral·lis del 1994 va començar el 22 de gener amb la 62a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 23 de novembre. El pilot Didier Auriol va guanyar el campionat i el segon classificat va ser Carlos Sainz. Per tal de reduir costos, la FIA va decidir reduir el nombre de curses establint un sistema rotatori en el calendari.

Referències 

1994
Competicions esportives del 1994